Alex Debón Latorre (la Vall d'Uixó, 1 de março de 1976) foi um motociclista espanhol.

Carreira 

Motociclistas da Espanha